Округ Эктор () расположен в США, штате Техас. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Одесса.

История 

Округ Эктор был сформирован в 1887 году.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Эктор составляет 2333 км².

Основные шоссе 

  Федеральная автострада 20
  Шоссе 80
  Шоссе 385
  Автострада 158
  Автострада 302
  Кольцевая автострада 338

Соседние округа 
 Андрус (север)
 Мидленд (восток)
 Аптон (юго-восток)
 Крейн (юг)
 Уард (юго-запад)
 Уинклер (запад)

Города 
 Гардендейл (Gardendale)
 Голдсмит (Goldsmith)
 Одесса (Odessa)
 Западная Одесса (West Odessa)
 Пенвиль (Penwell)
 Плизант Фармс (Pleasant Farms)
 Нотрис (Notrees)

Города-«призраки» 
 Arcade
 Badger
 Douro
 Judkins
 Metz
 North Cowden
 Prairie Home
 Scharbauer City
 Smith Chapel
 Turnbaugh Corner

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 30,2 % составляли дети до 18 лет, 10,2 % люди возрастом более 65 лет. 50,9 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 92,0 % белых, 4,9 % афроамериканцев, 1,2 % представителей коренных народов, 0,8 % азиатов, 51,9 % латиноамериканцев. 1,1 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $15031. 15,5 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $46868.

Также 68,0 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 12,0 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Техаса